Western Desert nennt man:
 eine Wüstengegend Australiens, siehe Kulturareal Western Desert
 den Ostteil der Sahara westlich des Nils in Ägypten, die Libysche Wüste